Friedrich von Rochow ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Eberhard von Rochow (1734–1805), deutscher Schulreformer
 Friedrich Ludwig von Rochow (1745–1808), deutscher Gutsbesitzer
 Friedrich Ludwig II. von Rochow (1701–1760), deutscher Kammerherr und Generalmajor
 Friedrich Ludwig VII. von Rochow (1858–1914), deutscher Gutsbesitzer und Regierungsbeamter
 Friedrich Wilhelm von Rochow (1689–1759), deutscher Generalleutnant
 Friedrich Wilhelm von Rochow (Minister) (1690–1764), deutscher Staatsminister
 Friedrich Wilhelm VII. von Rochow (1725–1775), deutscher Offizier und Domherr

Siehe auch:
 Harry von Rochow (Friedrich Leopold Harry von Rochow; 1881–1945), deutscher Offizier und Reitsportler